Микроакодонтомис () — вид грызунов из группы хомяков Нового Света подсемейства Sigmodontinae, обитающий в Южной Америке.

Этот вид известен только по одному экземпляру с повреждённым черепом, который был найден недалеко от Бразилиа в 1991 году. Его нашли среди кустарниковых зарослей на высоте 1100 метров.

Животное достигало длины тела 7 сантиметров и имело хвост длиной 9 сантиметров. Его длинный мех был коричневатого цвета, на морде - чёрная полоса, а живот белёсый. Характерна удлинённая морда и большие задние лапы.

По телосложению можно сделать вывод, что этот грызун живёт как на земле, так и на деревьях и предположительно  растительноядный. Хотя местность была тщательно обследована, других животных найдено не было, что может свидетельствовать о редкости этого вида.

Систематическая классификация микроакодонтомисов неясна. Поскольку известен единственный повреждённый экземпляр, точных выводов пока сделать нельзя. Предположительно этот вид тесно связан с карликовыми рисовыми хомячками (Oligoryzomys) и,  может быть, даже будет включён в этот род.

Хотя Microakodontomys  был описан как связующее звено между трибами Oryzomyini и Akodontini, Уэкслер и  и соавторы рассматривают этот род как описание аберрантного (отклоняющегося от нормы) Oligoryzomys.

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 2 Bände. 6. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. 2 Bände. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

Примечания 

Sigmodontinae
Монотипические роды млекопитающих
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1993 году